

Patronyme 

 Albrecht Abraham Schuch (né en 1985), acteur allemand ;
 Carl Schuch (1846-1903), peintre autrichien ;
 Clara Bohm-Schuch (1879-1936), femme politique allemande ;
 Ernst von Schuch (1846-1914), chef d'orchestre autrichien ;
 Karoline Schuch (née en 1981), actrice allemande ;
 Timuzsin Schuch (né en 1985), handballeur hongrois